Gabriel Barceló i Bover (Manacor, Mallorca, 1936) escriptor i professor de català mallorquí, conegut amb els pseudònims Es Ros d'es Carritxar i S'ase d'en Móra
 Gabriel Barceló i Martí (Ciutadella, 1963), compositor i director d'orquestra
 Gabriel Barceló Milta (Palma, 1 de desembre de 1967) polític mallorquí del PSM